Александр Иванович Пузиков (1911—1996)— советский , заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза писателей и Союза журналистов СССР.

Биография 
Родился в 1911 году в Москве. Работал помощником электромонтёра, в 1932—1933 гг. учился в Редакционно-издательском институте, а после его закрытия — на факультете русского языка и литературы Московского государственного педагогического института. Окончив институт в 1937 году, работал консультантом в Библиотеке имени Ленина. В 1940 году защитил кандидатскую диссертацию «Социальный роман Золя» и был направлен преподавать в Дагестанский педагогический институт, заведовал кафедрой литературы, был деканом литературно-исторического факультета.

В 1945 году вернулся в Москву и до 1987 года работал в Государственном издательстве художественной литературы: заведующий редакцией иностранной литературы, с 1949 года главный редактор. Член ВКП(б) с 1946 года.

За разработку и осуществление научных принципов издания 200-томной серии книг «Библиотека всемирной литературы»: текстологический анализ, литературоведческие исследования, художественный перевод и иллюстрации был в составе коллектива удостоен Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1978 года.

Умер в Москве в 1996 году. По завещанию прах Пузикова и его жены частично развеян в Коктебеле недалеко от могилы М. Волошина; другая часть захоронена в колумбарии на Донском кладбище.

Сочинения 
 Оноре Бальзак : Критико-биогр. очерк. / 2-е изд. — М.: Гослитиздат, 1955. — 104 с., 1 л. портр.
 Портреты французских писателей. — М.: Художественная литература, 1967. — 319 с., 7 л. портр.
 
 Будни и праздники : из записок главного редактора. — М.: Художественная литература, 2012. — 406, [1] с., [17] л. ил., портр. — (Серия литературных мемуаров). — ISBN 978-5-280-03609-3

Примечания

Литература 
 Писатели Москвы: Биобиблиографический справочник / Сост.: Е. П. Ионов, С. П. Колов.— М.: Московский рабочий, 1987. — С. 379.

Ссылки 
 Пузиков
 100-летию издателя и писателя Пузикова А. И.

Литературоведы СССР
Выпускники МПГУ
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза журналистов СССР
Преподаватели Дагестанского педагогического университета
Мемуаристы России XX века
Члены КПСС
Люди, чей прах был развеян
Похороненные на Донском кладбище